PeR – łotewski zespół muzyczny
 Pér – wieś i gmina w północno-zachodniej części Węgier
 PER (skrót od Player Efficiency Rating) – wskaźnik stosowany w NBA do ocenienia gracza